fdp, pode se referir a qualquer dos assuntos a seguir:

 (fdp) - série de tv brasileira exibida pelo canal HBO
 FDP - partido político liberal da Alemanha
 Filhos da Divina Providência - ordem religiosa da Igreja Católica
Função Densidade de Probabilidade - tipo de função probabilística

Desambiguação